Pop Rock FM é uma estação de rádio FM brasileira situada na cidade de Bagé, Rio Grande do Sul.

História 
A rádio cuja razão social é Rádio Pampa FM Bagé Ltda, surgiu em 1986 com o nome de Calandra FM, nome de uma ave tradicional da região da campanha do Rio Grande do Sul. Foi uma FM referência no interior do Rio Grande do Sul pelo tipo de programação idealizada à época, atingindo uma faixa de 11 a 35 anos, dentro da proposta da emissora à época. Em Bagé, foi a primeira rádio a ter uma programação 24 horas no ar. Teve comunicadores como Carlos Alberto Gonçalves, Carolina Gonçalves, Jane Barcelos (hoje na Itapema FM de Florianópolis), Glênio Lacerda, Paulo Ferreira, Luis Ney 'Ludy' Pereira, Lizemara Prates, Roni Padilha, Luiz Godinho e Anoar Kader, entre outros. A rádio foi assim até que houve a primeira mudança na estação. Em 1998 a rádio deixa de ter a característica de ser uma emissora essencialmente local e passou a operar em parceria com o Grupo RBS, retransmitindo o sinal da rede Atlântida, intercalado com parte da programação local.

No ano de 2004, o sinal da 98.1 volta a sofrer alterações. Em face da Rede Atlântida ter promovido a implantação do sinal digital, as afiliadas da rede na fronteira foram se desvinculando da rede por conta dos altos custos para implantar o sistema e a rádio precisou buscar uma nova parceria. Ela veio, sendo firmada com a ULBRA. Desde então a rádio passou a receber o sinal da Pop Rock, de Porto Alegre, com uma programação variada e músicas de qualidade, voltada totalmente ao publico universitário, sem esquecer da programação local, que é de cerca de 50% da grade. O sinal da Atlântida teve seu fim em 5 de maio de 2004, e durante três dias, a programação foi local para que a nova afiliada pudesse entrar no ar. 

Nos últimos anos, a emissora está envolvida com os mais diversos eventos e realizações da comunidade. Promoveu o primeiro debate eleitoral em FM, entre os candidatos à Prefeitura de Bagé, participa da Feira do Livro com programas ao vivo e vem promovendo uma interatividade constante com os ouvintes. No verão, promove a "Estação Cassino", com boletins direto da Praia do Cassino, no Litoral Sul, além de promoções em datas especiais como Dia das Mães e Dia dos Pais. Inaugurou recentemente seu novo site, que pode ser acessado em www.981fm.com.br, que é a característica principal da pioneira do FM bageense. Atualmente é dirigida por Antônio Luiz Silva, conhecido como Bixo.

Com a extinção da Rádio Pop Rock FM de Porto Alegre, que deu lugar a Mix FM Porto Alegre, a rádio seguiu com o nome Pop Rock, porém com programação independente 100% local. A emissora estreou seu aplicativo próprio na Google Play e Apple Store, além de um novo canal na rede social Instagram em 2014 e uma nova logomarca visual. Por fim, a rádio deixa de transmitir o programa "Cafezinho" da Rádio Mix FM, encerrando assim seu último vínculo com a emissora da capital gaúcha e lança o novo programa "Hora 12", em moldes similares, das 13 às 14 horas, que tem tido grande audiência no rádio bageense no horário.

Em 11 de março, após 14 anos na Rádio Delta FM, o programa "Agronegócio", apresentado por Nando Farinha, estreia na 98.1 FM, de segunda à sexta, das 6 às 8 horas da manhã. Outro programa apresentado por Nando, que fala sobre esportes, com o nome de "Pop Rock Esportes", que teve inclusive em sua estreia a presença do locutor Galvão Bueno, na noite de 15 de julho, tem programa inédito às segundas e reprise nas quintas-feiras. O "Vibe", apresentado por Fernando Risch, mudou de horário aos sábados, das 17 às 19h e no seu lugar, é veiculado o programa da revista de saúde Feedback, da Sociedade de Medicina do Estado. No final de 2019, um retorno à programação: após anos fora da grade de programação, o programa "Raio X", que traz músicas de bandas e cantores na ordem alfabética, sendo uma "enciclopédia musical" e que foi apresentado por muitos anos pelo ex-comunicador Murilo Dotto (hoje servidor federal da Unipampa) e Vinícius Seko, foi retomado à programação aos sábados, das 14 às 16h, com apresentação de Fernando Risch. A emissora recebeu recentemente o reforço do comunicador Cláudio Veríssimo, de experiência por muitos anos no Grupo RBS e que estava anteriormente na Rádio Clube FM.   

Uma nova estreia aconteceu no último dia 11 de junho, com dois novos programas, apresentados pelo influencer e comunicador digital Iury Madeira, o "Clube da Comédia" e o "Suíte Pop Rock", de segunda à sexta, ocupando a faixa das 22 às 2h - somente o Suíte é diário, da meia-noite às 2h. Nas sextas-feiras, o comunicador convida DJs de Bagé e região durante uma hora, para mostrar seus talentos. E aos sábados, estreou o programa "Papo Expresso", com entrevistas e música na sede do grupo JW, das 10 às 11h.

Programação

Segunda à sexta-feira

Sábado

Domingo 

 No verão, Estação Cassino, de quinta à domingo durante a programação da rádio, com boletins ao vivo da Praia do Cassino com Léo Rodrigues
Unidade móvel da rádio, com boletins em vários eventos e empresas de Bagé

Comunicadores atuais 
 Fernando Risch (Feg)
 Léo Rodrigues
 Enilson Moura (Carioca)
 Deivid Leonel
 Marcos Pintos
 Fernando Tólio
Fernando Farinha (Nando Farinha)
Paulo de Tarso
Cláudio Veríssimo
Felipe Valduga
Iury Madeira

Ligações externas 
 
 
 
 Matéria do blog Caderno7 sobre os 25 anos da Pop Rock Bagé

Pop Rock FM (Bagé)
Estações de rádio fundadas em 1986